Gamonito o Gamonitos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Asparagus albus;
 el nombre común de la planta Asphodelus aestivus;
 el nombre común de la planta Asphodelus albus;
 el nombre común de la planta Asphodelus fistulosus; o
 el nombre común de la planta Asphodelus ramosus'''''.